Футбо́льный клуб «Ста́йцелес Бе́бри» () — латвийский футбольный клуб из города Стайцеле, основанный в 1994 году.

История 
В 1994 году был образован футбольный клуб «Стайцеле», который начал принимать участие во Второй лиге Латвии. С сезона 2005 года клуб сменил своё название на «Стайцелес Бебри» (, в переводе — «Стайцельские бобры»).

В сезоне 2014 года «Стайцелес Бебри» впервые в своей истории попали в финал Второй лиги, в котором со счётом 2:0 проиграли рижской «Карамбе», но заработали путёвку в Первую лигу.

Результаты выступлений

Текущий состав 
По состоянию на конец сезона 2018 года

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Футбольные клубы Латвии
Спорт в Стайцеле